Ольяна ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Льейда в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Альт-Уржель. Занимает площадь 32,4 км². Население — 1945 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 91 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница 
  Datos generales
 Datos estadísticos 

Муниципалитеты Льейды